То́мас Рой Ске́рритт (, род. 25 августа 1933) — американский актёр. Лауреат премии «Эмми», а также номинант на два «Золотых глобуса».

Биография 
Томас «Том» Рой Скерритт () родился в Детройте в семье бизнесмена и домохозяйки. В 1951 году он окончил Высшую школу МакКензи в Детройте, после чего обучался в Государственном университете Уэйн и Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

На экранах Скерритт дебютировал в 1962 году в военной драме «Война Ханта». Далее последовали примечательные роли в фильмах «M*A*S*H» (1970), «Гарольд и Мод» (1971), «Укуренные» (1978), «Чужой» (1979), «Лучший стрелок» (1986), «Стальные магнолии» (1989) и «Контакт» (1997).
Помимо этого актёр неоднократно появлялся и на телевидении, где у него были роли в сериалах «Застава фехтовальщиков», за которую в 1993 году он удостоился премии «Эмми», «Надежда Чикаго», «Западное крыло», «Братья и сестры» и некоторых других.

Том Скерритт был женат трижды, став отцом четверых детей. Со своей третьей женой, Джули Токасики, он воспитывает приёмную дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале
Киноактёры США
Выпускники Университета Уэйна
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе